Новоиерусали́мская — железнодорожная станция Рижского направления Московской железной дороги в городе Истре Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является грузовой, по объёму работы отнесена ко 2 классу.

Располагается на юго-западной окраине города Истры. Получила название по Новоиерусалимскому монастырю, находящемуся в городе в 1,7 км на северо-восток. Новый каменный вокзал был открыт в 1961 году.

Имеет одну высокую островную платформу и одну низкую для возможного приёма поездов дальнего следования, на которой до мая 1960 года останавливались все поезда дальнего следования сообщением Рига — Москва. Имеет железнодорожный вокзал с залом ожидания, кассой дальнего следования. На привокзальной площади находится автостанция Новый Иерусалим, от которой курсируют автобусы по западной половине Истринского района, продуктовые магазины, торговые ряды и салон связи.

Имеется большой грузовой двор. Является конечной станцией для части электропоездов.
Со станции отправляются только электропоезда и грузовые составы. Пассажирское сообщение на Рижском направлении до станции Шаховская и Рижского вокзала, а также на Курском направлении до Тулы.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов по станции Новоиерусалимская — на Яндекс. Расписаниях .

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Станции 2 класса
Грузовые станции
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра